Schots voetbalelftal onder 17 (mannen)
Schots voetbalelftal onder 17 (vrouwen)